Blue Planet (game), een sciencefiction role playing game
 Blue Planet (Alquin), het comebackalbum van de Nederlandse muziekgroep Alquin
 Blue Planet II, een zevendelige natuurdocumentaireserie
 Blue Planet (band), een kortbestaande Nederlandse rockband (ca. 1970)